Gericht Goldegg steht für:

 Gerichtsbezirk Goldegg, Verwaltungseinheit in Salzburg
 Pflegegericht Goldegg auf Schloss Goldegg (Salzburg)